Juniorski prvaci Hrvatske u nogometu za sezonu 2009./10. su drugi put zaredom bili nogometaši Dinama iz Zagreba

Prva liga

Drugi rang prvenstva

Amatersko prvenstvo Hrvatske

Izvori 
 prva-hnl.hr/blog/prva-hnl-juniorikadeti/tablice, arhiva
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2010-2011., Zagreb, 2011., str. 398-399, ISSN 1330-2523

2010-11
j-p